Козло́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Козлова, Александра Вячеславовна (род. 1997) — российская тяжелоатлетка.
 Козлова, Анна Юрьевна (род. 1981) — русская писательница и сценаристка.
 Козлова, Антонина Семёновна (1927—2006) — заслуженный работник бытового обслуживания.
 
 Козлова, Валерия Сергеевна (род. 1988) — российская певица.
 
 
 Козлова, Екатерина Ивановна (1923—2013) — советский и российский юрист.
 
 
 Козлова, Катерина Игоревна (род. 1994) — украинская теннисистка.
 Козлова, Лидия Николаевна (род. 1937) — поэт-песенник.
 Козлова, Людмила Вячеславовна (род. 1949) — член Совета Федерации РФ.
 Козлова, Марина Валерьевна (род. 1964) — украинская и российская писательница, поэтесса, журналистка, методолог.
 
 Козлова, Марта (род. 2009) — российская актриса.
 
 Козлова, Олимпиада Васильевна (1906—1986) — советский экономист, основатель управленческого образования в России.
 
 Козлова, Полина Фёдоровна (1926—2014) — Герой Социалистического Труда, свинарка.

Топоним 
 Козлова — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Козлова — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Козлова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (бывшее Белоевское сельское поселение).
 Козлова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (бывшее Егвинское сельское поселение).
 Козлова — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Козлова — деревня в Осинском районе Пермского края.

 Козлова — река на Камчатке. См. также 

 
 
 
 
 
 Козловское